

Architettura 
 Dodington Hall – edificio di Dodington, nel Somerset, in Inghilterra (Regno Unito)

Geografia 
Regno Unito
 Dodington – villaggio del Gloucestershire
 Dodington – villaggio del Somerset

Pagine correlate 
Doddington